Гондурас принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в шестой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 7 спортсменов (4 мужчины, 3 женщины).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года